Miura (Japão) — cidade japonesa
Península de Miura — península localizada na província de Kanagawa
Miura (automóveis) — fabricante brasileiro extinto de automóveis
Lamborghini Miura — modelo de supercarro italiano

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos